Натуральне число 1036
 1036 рік до нашої ери
 1036 рік нашої ери